Wullenwever ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Wullenwever († 1537), Lübecker Bürgermeister

Wullenwever bezeichnet:
 Restaurant Wullenwever, Feinschmeckerrestaurant in Lübeck

Siehe auch:
 Wullenwever-Antenne, eine Peilantenne
 Wullenweber